Георгий Канделаки:
 Канделаки, Георгий Тарашевич (род. 1974) — грузинский боксёр-профессионал, чемпион мира и Европы.
 Канделаки, Георгий Владимирович (1899—1918) — участник разгрома контрреволюционных выступлений, борец за упрочнение советской власти в Дербенте.